Licodia är ett släkte av insekter. Licodia ingår i familjen Anostostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Licodia